

Patronyme
 Henry Fontanier, (1880-1938),  était un homme politique français.
 Jean Fontanier, (1588-1621), était un libertin français, avocat au conseil du roi, puis moine, il est condamné au bûcher en 1621.
 Pierre Fontanier, (1765-1844),  était un grammairien français, spécialiste des figures de style.
 Victor Fontanier (1796-1857), consul de France à Singapour.
 son fils Henri Victor Fontanier, (1830-1870), consul de France à Tientsin.
 Fontanier de Vassal, (1295-1361), était un cardinal français du . Il est membre de l'ordre des franciscains.

Homonymie
Homonymie de patronyme